Ambal (plaats)
 Ambal (onderdistrict)